La Megaciudad pirámide de Shimizu es un proyecto propuesto por Shimizu Corporation para la construcción de una pirámide masiva encima de la bahía de Tokio, en Japón. Esta pirámide ayudaría a resolver la creciente falta de espacio en Tokio, aunque el proyecto sólo podría manejar una pequeña fracción de la población del área del Gran Tokio.

El edificio sería 14 veces más alto que la Gran Pirámide de Giza (139 metros), y albergaría a 1 000 000 de personas. La estructura mediría 2000 metros de alto medidos desde el nivel del mar, incluyendo 5 entramados apilados, cada cual con dimensiones similares a la Gran Pirámide de Guiza.

La estructura propuesta es tan grande que no puede ser construida con materiales convencionales actuales, debido a su peso. El diseño confía en la disponibilidad futura de materiales más ligeros y fuertes basados en nanotubos de carbono actualmente en investigación.

Materiales y proceso de construcción 

Primero, la cimentación de la pirámide se realizaría por 36 pilares de un hormigón especial.

A causa del cinturón de fuego del pacífico, que pasa por Japón, la estructura externa de la pirámide sería un entramado abierto, compuesto por puntales de nanotubos de carbono para permitir a la pirámide resistir vientos, terremotos y tsunamis.

Los puntales se cubrirían con una película fotoeléctrica para convertir la luz del sol en electricidad y dar energía a la ciudad. La ciudad también obtendrá electricidad por diversos tipos de algas.

Se espera que sistemas robóticos jueguen una parte importante en la construcción y mantenimiento de la ciudad.

Tráfico interior y edificios 

El transporte dentro de la ciudad se realizará por medio de cintas transportadoras, ascensores inclinados, y transporte rápido personal.

Se ofrecerá espacio residencial y de oficinas gracias a veinticuatro o más rascacielos de treinta plantas unidos a la estructura de la pirámide.

Véase también 
 Arcología
 Megaciudad

Referencias

Enlaces externos 
 Discovery Channel's Extreme Engineering: City in a Pyramid
 Home Page for Bini Systems' proposed pneumatic construction method
 TRY 2004-Shimizu's Dream - Shimizu Corporation (Project site)

Edificios y estructuras de Tokio
Ciencia y tecnología de Japón
Robótica en Japón
Rascacielos cancelados sobre 1 000 metros